Эльмурзаев — чеченская фамилия. Также встречаются и среди кумыков. Известные носители:

 Эльмурзаев, Бека Хутуевич (1936—2017) — народный артист Чечено-Ингушской АССР.
 Эльмурзаев, Герсолт Хасанович (1947—2013) — государственный и общественный деятель.
 Эльмурзаев, Ибрагим (1974) — штангист, призёр чемпионатов России.
 Эльмурзаев, Магомед Вахаевич (1997) — российский футболист.
 Эльмурзаев, Сулейман Эльмурзаевич (1974—2007) — один из лидеров чеченских сепаратистов, бригадный генерал ВС ЧРИ.
 Эльмурзаев, Темирлан Русланович (1996) — казахстанский футболист.
 Эльмурзаев, Юсуп Мутушевич (1956—1996) — Герой Российской Федерации (1996).

Примечания